Чехите са основна етническа група в Чехия. Според преброяването на населението през 2011 година те са 6 732 104 души, или 63,73 % от населението на страната. Значително по-малко от предишното преброяване на населението, което се дължи основно на високия дял неизвестни, които не са записани каква етническа принадлежност имат.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на чехите според преброяванията на населението през годините (в периода 1921–1980 г. са записани заедно с моравци и силезци):

Численост 
Численост на чехите според преброяването на населението през 2001 година, по краеве:

Дял 

Дял на чехите според преброяването на населението през 2001 година, по краеве (в %):

Вижте също 
 Население на Чехия

Източници 

Етнически групи в Чехия
Чехия